

Architettura 
 Delizia – tipo di residenza suburbana
 Delizie estensi – ville di delizia della famiglia degli Este
 Delizia di Belriguardo – palazzo di Voghiera
 Delizia di Copparo – palazzo di Copparo
 Delizia di Benvignante – palazzo di Argenta
 Delizia di Schifanoia – palazzo di Ferrara
 Delizia del Verginese – palazzo di Portomaggiore

Altro 
 Delizia –  film del 1986 diretto da Dario Donati
 Delizia – personaggio immaginario delle serie animate Looney Tunes e Merrie Melodies
 Delizia di Buddha – piatto della cucina cinese
 Delizia al limone – dolce della cucina campana